Arturo Bernstein (1882–1935), conegut com a El Alemán, músic de tango.
 Basil Bernstein, sociòleg i lingüista britànic.
 Carl Bernstein, periodista estatunidenc que, amb Bob Woodward, va destapar l'escàndol del Watergate.
 Charles Bernstein (poeta), poeta estatunidenc.
 Charles Bernstein (compositor), compositor estatunidenc de música de cine.
 Eduard Bernstein, polític i teòric socialista alemany.
 Elmer Bernstein, compositor estatunidenc de música de cine.
 Felix Bernstein, matemàtic alemany, autor del teorema de Cantor-Bernstein.
 Leonard Bernstein, compositor i director d'orquestra estatunidenc.
 Michèle Bernstein, escriptora francesa i cofundadora de la Internacional Situacionista.
 Ossip Bernstein, jugador d'escacs rus.